Хенераль-Франсиско-Мургия () — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас. Население 23 112 человек.

Ссылки 

Муниципалитеты Сакатекаса
Города Сакатекаса